Maki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Moichirō Maki
 T. Maki